Rio Pacajá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pacajá (vattendrag i Brasilien, lat -1,94, long -50,84), Pará, 
 Rio Bacajá (vattendrag i Brasilien), Pará, 
 Rio Pacajá (vattendrag i Brasilien, lat -4,72, long -50,74), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar